Mozartstraße 18 steht für folgende Gebäude:

 Mozartstraße 18 (Mönchengladbach)
 Mozartstraße 18 (München)